Modrica je lahko:
 hematom (modrica), podkožna krvavitev
 Modrica, Kruševac, naselje v Srbiji